Visse a cavallo tra il XIII e il XIV secolo e si pensa sia morto nel 1423.